Il singolare del Citizen Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Arantxa Sánchez Vicario era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Conchita Martínez ha battuto in finale 6–1, 6–0 Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Mary Pierce (secondo turno)
  Conchita Martínez (campionessa)
  Jana Novotná (secondo turno)
  Magdalena Maleeva (semifinali)

 Anke Huber (semifinali) 
 Brenda Schultz (secondo turno) 
 Judith Wiesner (quarti di finale) 
 Barbara Rittner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1995